5-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 11 по 15 марта 1970 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Антон Хаубрехтс.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов общей протяженностью 913 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1970 на FirstCycling

1970 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1970 году
Март 1970 года